Кошкодав Сильвер:
 Кошкодав Сильвер — рассказ Виктора Конецкого.
 Кошкодав Сильвер — фильм Юрия Елхова по рассказу Виктора Конецкого «Кошкодав Сильвер».